La Coalición de Defensa Obrera va ésser fundada al maig del 1935 a Barcelona. També fou coneguda com a Coalición de Defensa Obrera Democràtica, Coalición Democrática de Defensa Obrera i Partido de Coalición Democrática de Defensa Obrera. El seu objectiu era "defender por todos los medios legales los intereses de los trabajadores". Dirigents: Baltasar Almuzara (president de la Junta Directiva) i Juan Chapa Talens (president del Consell Directiu regional). Tot just creada, s'adherí al Partido Agrario Español.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts